Олешњице могу бити:

 Олешњице (Бланско), град у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Олешњице (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Олешњице (Семили), насељено мјесто у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република
 Олешњице (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Олешњице (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република